Worku ist der Familienname folgender Personen:

 Amanuel Haleselass Worku (* 1984), äthiopischer Fußballschiedsrichter
 Ayelech Worku (* 1979), äthiopische Langstreckenläuferin
 Bazu Worku (* 1990), äthiopischer Langstreckenläufer
 Fantu Worku (* 1999), äthiopische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Shoangizaw Worku (* 1946), äthiopischer Sprinter
 Tadese Worku (* 2002), äthiopischer Langstreckenläufer
 Tsege Worku (* 1982), äthiopische Langstreckenläuferin